Postava může být:

 tvar a forma skutečného lidského těla (figura)
 fiktivní postava
literární postava, fiktivní osoba, bytost či zvíře vyskytující se v literárním díle
 dramatická postava, fiktivní osoba, bytost či zvíře vyskytující se v dramatickém díle
 filmová postava, fiktivní osoba, bytost či zvíře vyskytující se v filmovém díle
 pohádková postava, fiktivní osoba, bytost či zvíře vyskytující se v pohádce nebo v pohádkovém filmu
 herní postava
 v přeneseném významu může vyjadřovat i další lidské vlastnosti – smutná postava

Související články 
 figura

Externí odkazy